De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2009 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2009. De race werd verreden op 16 augustus 2009 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2009
Tsjechië